Hierophant steht für:
 Hierophant, der Hohepriester im Tempel der Demeter
 Der Hierophant, eine der Trumpfkarten des Tarot
 Hierophant (amerikanische Band), eine Funeral-Doom-Band
 Hierophant (italienische Band), eine Extreme-Metal-Band
 Hierophant (EP), Album der gleichnamigen Funeral-Doom-Band